Osoby o nazwisku Domeyko:
 Ana Domeyko – chilijska działaczka społeczna
 Ignacy Domeyko – polski uczony, geolog i mineralog

Inne
 (2784) Domeyko – planetoida
 hisp. Cordillera Domeyko, pol. Góry Domeyki – pasmo górskie w Andach, w północnym Chile
 Domeyko (Chile) – miejscowość w Chile w prowincji Atacama.

Zobacz też 
 Centro de Formación Técnica Ignacio Domeyko – instytucja edukacyjna należąca do Uniwersytetu La Serena w Chile 
 Domeykit – minerał z gromady arsenków
 Domeykodactylus – pterozaur żyjący we wczesnej kredzie w Ameryce Południowej
 Domeykos – prehistoryczna ryba kostnoszkieletowa
 Domeykosaurus – nieformalna nazwa nieoznaczonych rodzajów dinozaurów z okresu późnej kredy (Tytanozaury)